Bahnhof Essen-Kupferdreh steht für:

 Alter Bahnhof Kupferdreh, Bahnhof an der Hespertalbahn
 Haltepunkt Essen-Kupferdreh, Station der S-Bahn Rhein-Ruhr

Siehe auch:

 Alter Bahnhof Kupferdreh